Wat – jednostka mocy
 Wat na metr-kelwin – jednostka przewodności cieplnej właściwej (konduktywności cieplnej) 
 Wat – świątynia w południowo-wschodniej Azji. 
 Wat – gatunek literacki w prozie indyjskiej i pakistańskiej  
 WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 WAT Ukrnafta – największa ukraińska firma, zajmująca się wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego
 WAT – album studyjny wydany w 2003 roku przez grupę Laibach
 czas zachodnioafrykański (WAT) – strefa czasowa

Osoby:
 Andrzej Wat – polski historyk sztuki
 Aleksander Wat – polski poeta i prozaik
 Wat Tyler – angielski przywódca rewolucji ludowej 

Postaci fikcyjne:
 Wat Tambor – postać z fikcyjnego uniwersum Gwiezdnych wojen

Zobacz też 
 Watt – strona ujednoznaczniająca